Austriacka Liga Siatkówki 2010/2011 - 58. sezon walki o mistrzostwo Austrii organizowany przez Austrian Volley League (AVL) we współpracy z Austriackim Związkiem Piłki Siatkowej (niem. Österreichischer Volleyball Verband, ÖVV). Zainaugurowany został 22 października 2010 roku i trwał do 15 kwietnia 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 w Lidze Mistrzów Austrię reprezentował , w Pucharze CEV - , natomiast w Pucharze Challenge -  i .

System rozgrywek 
W fazie zasadniczej 8 zespołów rozegra pomiędzy sobą mecze systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Pięć najwyżej sklasyfikowanych drużyn awansuje do fazy play-off. Dołączą do nich zespoły grające w Lidze Środkowoeuropejskiej organizowanej przez MEVZA. Rywalizacja w fazie play-off obejmować będzie trzy rundy. Drużyny rozstwione zostaną według poniższego klucza. W I rundzie rozegrane zostaną ćwierćfinały do dwóch zwycięstw. II runda obejmować będzie półfinały (do trzech zwycięstw) oraz mecze o miejsca 5-8 (do dwóch zwycięstw). W III rundzie zwycięzcy półfinałów rozegrają mecze finałowe o tytuł mistrza Austrii (do czterech zwycięstw), zwycięzcy meczów o miejsca 5-8 - mecze o 5. miejsce, a przegrani - mecze o 7. miejsce (do dwóch zwycięstw).

Trzy kluby, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 6-8, rozegrają turniej barażowy z pierwszą i drugą drużyną 2. Bundesligi Wschodniej i Zachodniej.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Trenerzy

Faza zasadnicza (Grunddurchgang)

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Zmiany w tabeli fazy zasadniczej

Rozgrywki drużyn w MEVZA (Setzspiele für Play-off)

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

I runda

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

II runda

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o miejsca 5-8 
(do dwóch zwycięstw)

III runda

Finały 
(do czterech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 5. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 7. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Kwalifikacje do baraży 
W kwalifikacjach do baraży udział brały drużyny, które zajęły 3. miejsce w 2. Bundeslidze Wschodniej i 2. Bundeslidze Zachodniej. Grały ze sobą dwumecz. O awansie decydowały kolejno: liczba wygranych meczów, liczba wygranych setów, zwycięstwo w złotym secie.

Baraże

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Liderzy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Austrii
2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2010 w Austrii
2011 w Austrii